Парламентские выборы в Антигуа и Барбуде проходили 8 марта 1994 года для избрания 17 членов Палаты представителей парламента Антигуа и Барбуды. В результате победу одержала правящая Лейбористская партия под руководством Лестера Бёрда. Бёрд был назначен лидером лейбористов перед выборами после того, как его отец и предшественник Вере Бёрд объявил о своем намерении уйти в отставку. Лестер Бёрд стал премьер-министром после выборов. Явка избирателей составила 62,3 %. Это были первые выборы, в которых участвовала Объединённая прогрессивная партия под руководством будущего премьер-министра Болдуина Спенсера.

Выборы были охарактеризованы как справедливые, но несвободные, поскольку были омрачены рядом проблем, в том числе неспособностью гарантировать тайное голосование, несовершенным процессом регистрации, открытым для злоупотреблений, и раздуванием реестра избирателей на 25 % именами умерших людей или эмигрантов.

Результаты

Примечания 

Выборы в Антигуа и Барбуде
1994 год в Антигуа и Барбуде
Антигуа и Барбуда
Март 1994 года